Международная академия современных искусств (МАСИ), International Academy of Contemporary Arts (IACA) – общественная организация, объединяющая российских и зарубежных деятелей культуры и искусства. Академия основана в 2010 году и является  профессиональным объединением, в состав которого входят представители Российской Федерации и более 50 иностранных государств.

Академия является основанным на членстве независимым общественным объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об общественных объединениях», другими законодательными актами. Президент МАСИ - академик, доктор архитектуры, профессор Татьяна Гаврииловна Петрова-Латышева. Почетным президентом МАСИ является академик, доктор искусствоведения, Председатель профессионального союза художников России Николай Николаевич Седнин.

Направления деятельности Академии 

Деятельность Академии охватывает различные области изобразительных искусств, литературы, музыки, кураторскую деятельность, направленную на развитие российских и международных проектов в области искусствознания, литературы, музыки, изобразительного и визуального искусства, архитектуры. Академия является организацией, представляющей крупнейший по количеству стран-участниц конкурс искусств в Европе и объединяющей деятелей культуры и искусства пяти континентов и более 60 стран мира.

Членство в Академии

Членами Академии являются действительные члены (академики), члены-корреспонденты, почётные члены, а также ассоциированные члены. Члены Академии избираются Президиумом, на основании решений закрытого голосования жюри по результатам участия в программах международного конкурса “Искусство. Совершенство. Признание“ и решений экспертного совета на основании участия в программах международной премии “Элитарх”. Членство в Академии является пожизненным. Выборы членов Академии проводятся не реже двух раз в год. Члены Академии участвуют в выполнении творческих задач в области искусства и культуры, науки и образования в рамках Устава Академии. Члены Академии освобождены от уплаты ежегодных членских взносов. Членам Академии выдаются дипломы и удостоверения установленного образца.

Представительства 
Российские и зарубежные представительства Академии создаются деятелями искусств из числа  российских и зарубежных лауреатов международного конкурса “Искусство. Совершенство. Признание“ и международной премии “Элитарх”. К 2021 году сформировано восемь региональных и девять зарубежных, включая представительства в Нью-Йорке, Токио, Мюнхене, Буэнос-Айресе.

Деятельность Академии  

Проекты Академии учреждаются и реализуются при поддержке крупных государственных и общественных организаций России: Департамента культуры города Москвы, Союза архитекторов России, Московской организации союза писателей России, Международного союза дизайнеров России, Союза композиторов России, Профессионального союза художников России. 

С 2011 года Академия, совместно с Союзом архитекторов России, является учредителем международной премии “Элитарх”, которая объединила лучших отечественных зодчих и представителей зарубежных государств. Под научным патронажем Академии в 2013 году впервые в России издана энциклопедия современных зодчих и справочное издание «Элита архитектуры и строительства XVIII-XXI столетий». С 2013 года проведено более 20 торжественных церемоний награждения выдающихся отечественных и зарубежных представителей архитектурно-строительного комплекса.  

В 2015 году Академия, совместно с Профессиональным союзом художников России и Московской организацией союза писателей России, при поддержке Департамента культуры города Москвы, стала учредителем международного конкурса “Искусство. Совершенство. Признание“ (Art.Excellence.Awards). С 2016 года проведено 13 церемоний награждения лауреатов и дипломантов конкурса. В работе жюри и в конкурсе приняли участие авторы из 56 стран мира. Лауреаты конкурса завоевали более 1500 международных конкурсных наград во всех номинациях. 

В 2018 году Академия стала учредителем негосударственного учреждения культуры Московской области “Дом-музей Седнина Николая Николаевича“. В 2019 году Музей стал участником первой в России выставки “Частные музеи России. Самородки России“ и вошел в состав Ассоциации частных и народных музеев России при поддержке Министерства культуры РФ. В Музее проводятся выставки, концерты, мастер-классы известных российских художников, лекции искусствоведов, награждения лауреатов  международного конкурса “Искусство. Совершенство. Признание“. 
В 2020 году состоялось открытие онлайн-галереи "Artex Awards Gallery". Галерея создана Академией в партнерстве с французским порталом Artmajeur для популяризации творчества членов МАСИ в российской и мировой художественной среде. В галерее представлено более 2000 произведений более 400 авторов. В 2020-2021 годах в галерее Академии побывало более 16000 уникальных посетителей из 25 стран мира, приобретено более 100 авторских произведений членов МАСИ.  
С 2011 по 2021 годы при участии Академии проведено более 50  мероприятий всероссийского и международного масштаба: благотворительных аукционов, персональных и групповых художественных выставок, церемоний награждения и концертных программ российских и зарубежных деятелей культуры, литературы, музыки, изобразительного искусства.

Ссылки 

 Российская академия художеств о награждении Президента РАХ З. К. Церетели высшей наградой Международной академии современных искусств
 Москонцерт о лауреатах Международной академии современных искусств 
 Председатель правления Союза композиторов Бурятии Лариса Санжиева стала Почетным членом МАСИ 
 Красноуральский художник Валерий Старков – член Международной академии современных искусств 
 Национальная библиотека Иордании, г. Амман. Вручение наград  Международной академии современных искусств лауреатам из Иордании. 2022
 Вручение наград МАСИ в Картинной галерее Измаила 
 Государственная Третьяковская галерея. Николай Седнин на открытии выставки "Памяти Сергея Заграевского"

Примечания 

Научные организации по алфавиту